

Alimenti 
 Cornetto – gelato prodotto da Unilever Italia sotto marchio Algida
 Cornetto – tipo di pasta dolce, variante italiana del kipferl
 Cornetto – sinonimo di fagiolino

Geografia 
 Cornetto – cima del Monte Bondone
 Cornetto di Confine – montagna dei Monti del Villgraten
 Monte Cornetto – montagna delle Piccole Dolomiti

Musica 
 Cornetto – strumento musicale
 Cornetto – registro dell'organo

Altro 
 Cornetto d'aspirazione – parte di motore

Pagine correlate 
 Cornetta (disambigua)